Соревнования в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в Лахти прошли 28 февраля. 

Марит Бьёрген выиграла свою 15-ю золотую медаль на чемпионатах мира (10-ю в личных дисциплинах). Шарлотт Калла выиграла 11-ю в карьере медаль на чемпионатах мира. Первые пять мест заняли норвежские и шведские лыжницы.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017